Erimanto (Ερύμανθος) puede referirse a:

 Erimanto, nombre de una montaña del Peloponeso, también conocido como Olonos. Es conocido por albergar, según la mitología griega, un monstruoso jabalí cuya captura fue el cuarto trabajo encomendado a Heracles por su primo Euristeo.
 Erimanto, nombre de un río de Arcadia, afluente del Alfeo. Actualmente se le da los nombres de Diminiza o Azicolos.
 Erimanto, personaje de la mitología griega que dio su nombre a los dos anteriores.